Antonio Honrubia González es un jinete asturiano, radicado en Galicia, que posee una amplia trayectoria como profesor de equitación y como jinete profesional, tanto a nivel nacional como internacional.

Méritos deportivos y premios 
 Varios puestos destacados en Campeonatos Gallegos, categoría adultos.
 Ganador de varias pruebas en campeonatos de España, en la categoría "Jóvenes Jinetes".
 Ganador de varios Grandes Premios en Concursos Nacionales.
 Ganador Oro, en campeonatos de España por equipos, siendo jefe de equipo de los Clubes "CHAS" (Club Hípico Astur) y "Asturcón";  puesto en el CSI de Casas Novas, el pasado mes de diciembre de 2012.

Experiencia docente 
 Más de 20 años de experiencia docente, en los Clubes CHAS y Asturcón. Entre sus alumnos destacan: Sergio Álvarez Moya (actual número uno de España), Pablo Noval (Oro y Plata en Campeonatos de España), Alejandra Vallellano (Plata en Campeonatos de España y Oro por equipos), Antonio Moreno (Oro individual y Oro por equipos en Campeonatos de España).
 Actualmente trabajando en Galicia, en las instalaciones del Centro Ecuestre "Las Mariñas" (Culleredo, La Coruña), donde además de entrenarse diariamente para la alta competición, ofrece clases de equitación, salto y  clínicas, abiertos a todos los niveles, y también servicios de pupilaje y entrenamiento de caballos particulares.

Referencias

Véase también 
 Club Hípico Astur
 Concurso de Saltos Internacional (CSI)

Referencias externas 
 CSI***** Casas Novas Concurso de Saltos Internacional en sitio web DescubreGalicia.

Jinetes de España
Nacidos en Avilés